Навара се може односити на:

 Навара, аутономна покрајина у Шпанији
 Краљевина Навара, средњовековна краљевина на Иберијском полуострву